Osoby noszące nazwisko Fiałkowski:
Konrad Fiałkowski
Stanisław Fiałkowski
Marek Fiałkowski
Hubert Fiałkowski
Krzysztof Fiałkowski
Leon Fiałkowski

Zobacz też 

Fijałkowscy herbu Ślepowron